Gallery – rivista d'arte
Gallery – gruppo musicale statunitense anni '70
Gallery – singolo di Mario Vazquez
The Gallery – album dei Dark Tranquillity 
Robert Gallery – giocatore di football americano statunitense